Konkurz či konkurs (z latinského  – sběh, sbíhání, shlukování) znamená:

 konkurs (úpadkové řízení) – soudní řízení, řešení majetkového úpadku zpeněžením majetku dlužníka a uspokojením věřitelů
 konkurz (angl. casting) – výběr herců nebo jiných účinkujících
 pracovní konkurz – výběr z uchazečů o pracovní místo
 soutěž či výběrové řízení o nějakou funkci či zakázku
 v názvech
 Konkurs (film) – film Miloše Formana z roku 1963
 Konkurz (Glee) – epizoda amerického televizního seriálu Glee
 9M113 Konkurs – sovětská protitanková řízená střela

Externí odkazy